Brenda Taylor peut désigner :
 Brenda Taylor (née en 1979), athlète américaine spécialiste du 400 mètres haies ;
 Brenda Taylor (née en 1962), rameuse d'aviron canadienne.